Union City puede referirse:
 Union City (Connecticut)
 Union City (California)
 Union City (Georgia)
 Union City (Indiana)
 Union City (Míchigan)
 Union City (Montana)
 Union City (Nueva Jersey)
 Union City (Ohio)
 Union City (Oklahoma)
 Union City (Pensilvania)
 Union City (Tennessee)